

Onomastica
Basilio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Basilio di Ancira – scrittore ecclesiastico
Basilio I il Macedone – imperatore bizantino (812-886)
Basilio II Bulgaroctono – imperatore bizantino (976-1025)
Basilio di Napoli – duca di Napoli (661-666)
San Basilio Magno (Basilio di Cesarea) – Dottore della Chiesa e primo dei Padri cappadoci (329-379)
San Basilio il Benedetto – santo russo (1468-1552)
San Basilio di Ostrog – santo del Montenegro (1610-1671)
San Basilio – vescovo di Amasea (III-IV secolo)
Carmen Basilio – pugile statunitense di origine italiana